Brzeg Dolny (gromada 1954), powiat wołowski
 Brzeg Dolny (gromada 1960–1972), powiat wołowski